Кимпу-Маре () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Скоарца.
 Кимпу-Маре () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Бала.
 Кимпу-Маре () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Добротяса.